Alex Wall (né le  à Saint-Jean dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il a atteint le plateau des 200 matchs dans la LHJMQ.

Biographie 

En 2010, il dépasse le plateau des 200 match en saison régulière dans la LHJMQ.

Le , il obtient son 100e point en saison en carrière dans la LHJMQ.

Au niveau international 
Au niveau international, il représente le Canada. En 2013, il est sélectionné pour les Universiades d'hiver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| 2006-2007|| Fog Devils de Saint-Jean || LHJMQ || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| Fog Devils de Saint-Jean || LHJMQ|| 68|| 2|| 13|| 15|| 42|| 6|| 0|| 2|| 2|| 8
|- 
| 2008-2009|| Junior de Montréal || LHJMQ|| 68|| 8|| 13|| 21|| 41|| 10|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
|rowspan=2|2009-2010|| Junior de Montréal || LHJMQ|| 40|| 3|| 16|| 19|| 38|| --|| --|| --|| --|| -- 
|- 
| Wildcats de Moncton || LHJMQ || 22 || 3 || 7 || 10 || 17 || 18 || 0 || 5 || 5 || 6 
|- 
| 2010-2011|| Remparts de Québec|| LHJMQ||68 ||6 ||43 ||49 ||32 ||18 ||2 ||12 ||14 ||12 
|- 
| 2011-2012|| Panthers de UÎPÉ|| SIC||28 ||0 ||11 ||11 ||4 ||6 ||1 ||3 ||4 ||4 
|- 
| 2012-2013|| Panthers de UÎPÉ|| SIC||28 ||1 ||8 ||9 ||14 ||6 ||0 ||3 ||3 ||8
|- 
| 2013-2014|| Panthers de UÎPÉ|| SIC||28 ||7 ||8 ||15 ||34 ||3 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
| 2014-2015|| Varsity Reds du Nouveau-Brunswick|| SIC||11 ||3 ||5 ||8 ||12 ||7 ||0 ||4 ||4 ||6   
|- 
| 2015-2016|| Varsity Reds du Nouveau-Brunswick|| SIC||27 ||5 ||12 ||17 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2015-2016|| Thunder de l'Adirondack|| ECHL||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0      
|- 
| 2016-2017|| Thunder de l'Adirondack|| ECHL|| 66 || 6 || 38 || 44 || 37 || 6 || 3 || 0 || 3 || 2
|- 
| 2016-2017|| Comets d'Utica|| LAH|| 2 || 0|| 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2017-2018|| Frisk Asker|| GET ligaen||39 ||6 ||19 ||25 ||30 ||10 ||2 ||5 ||7 ||2
|- 
| 2018-2019|| Vienna Capitals|| EBEL||54 ||7 ||23 ||30 ||24 ||18 ||3 ||8 ||11 ||8
|- 
| 2019-2020|| Vienna Capitals ||  EBEL ||47 || 10 || 14 || 24 || 26 || 3 || 0 ||2 || 2 || 0 
|- 
| 2020-2021|| Vienna Capitals ||  EBEL || 43 || 6 || 29 || 35 || 20 ||10 ||0 ||5 ||5 ||0
|-
| 2021-2022|| Vienna Capitals ||  ICEHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1990
Naissance à Saint-Jean de Terre-Neuve
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Fog Devils de Saint-Jean
Joueur du Club de hockey junior de Montréal
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Vienna Capitals
Défenseur de hockey sur glace